Gatún puede referirse a varias localizaciones en Panamá:

 La población de Gatún.
 El río Gatún.
 El lago Gatún.
 Las esclusas de Gatún.
 La represa de Gatún.